Кантональный музей археологии и истории () — музей Швейцарии, расположенный в городе Лозанна и посвящённый археологии и истории кантона Во.

История 
Музей был создан в 1852 г., в 1906 г. он переехал в Руминский дворец после завершения строительства последнего. В результате нескольких обновлений музей полностью реконструировал с 1987 г. свои постоянные экспозиционные залы, которые были постепенно открыты в период между 1997 и 2000 годами.. Постоянные выставки разделены между залом "Фредерик Тройон", посвященным первобытной истории, и залом "Альберт Нееф", экспонаты которого относятся к истории кантона Во железного века и современной эпохи.

Музей также регулярно предлагает временные выставки, где представлены конкретные  коллекции, мало известные или не имеющие места в постоянной экспозиции, а также последние открытия. Вход в музей бесплатный.

Коллекции 
Кантональный музей археологии и истории имеет более 100000 предметов в своих коллекциях. Эти объекты охватывают все исторические периоды, начиная от древнейших стоянок людей вблизи Женевского озера, Невшательского озера и озера Муртен, и заканчивая Средневековьем.

Музей предлагает несколько учебных мероприятий для школьников, среди которых изготовление наскальных картин, ручная выпечка хлеба или полировка камня.

Галерея

Литература
 Claire Brizon, Pierre Crotti, «Musée cantonal d'archéologie et d'histoire», dans «Collections cantonales. Héritage en devenir» (Collections cantonales vaudoises) PatrimoineS n° 3, 2018, pp. 68-81.

Примечания

Ссылки
 Сайт музея

Музеи, основанные в 1852 году
Появились в 1852 году в Швейцарии
Археологические музеи Швейцарии
Музеи Лозанны
История Лозанны